Skidoo, film américain réalisé par Otto Preminger, sorti en 1968 ;
 Skidoo, un jeu vidéo sorti en 1989 ;
 Ski-Doo, marque de motoneige ;
 Skidoo, village et mine d'or fantôme de Californie.